Amaluza bezeichnet:

 Amaluza (Azuay), Parroquia rural im Kanton Sevilla de Oro in der Provinz Azuay in Ecuador
 Amaluza (Loja), Hauptort und Parroquia urbana des Kantons Espíndola in der Provinz Loja in Ecuador